Jean Lacombe peut désigner :

 Jean Lacombe, navigateur en solitaire français ;
 Jean Lacombe (1939-), homme politique français ;
 Jean Lacombe (1943-), homme politique français.